Программи́руемая клавиату́ра (POS-клавиатура; «POS» от  — точка продажи) — клавиатура, которая служит для управления программно-аппаратным комплексом. С точки зрения общепринятой классификации, программируемая клавиатура, равно как и стандартная, относится к периферийному оборудованию, и по своей сути является устройством ввода информации.

Программируемая клавиатура как часть POS-системы 
Программируемая клавиатура является одной из важнейших частей POS-системы — программно-аппаратного комплекса, разработанного для автоматизации торговых, производственных, логистических процессов, а также имеющих широкое применение в АСУ (автоматизированная система управления). POS-система формируется из следующих элементов: POS-компьютер (или системный блок), POS-монитор работника кассы, дисплей покупателя, программируемая клавиатура, денежный ящик, фискальный регистратор, кардридер, сканер (считыватель) штрих-кода.

Функциональные отличия бытовой клавиатуры от программируемой клавиатуры 
Существуют два главных отличия POS-клавиатуры от клавиатуры стандартной. Во-первых, программируемая клавиатура используется не столько для введения символьной информации, сколько для управления кассовыми операциями. Во-вторых, клавиши программируемой клавиатуры изначально не имеют привязки к кодовым последовательностям (или макросам). Их прописывает технический специалист, когда устанавливает периферийное оборудование. Функциональность выбранной клавиатуры зависит от количества потенциальных комбинаций макрокоманд.

Программирование клавиш 
Каждая клавиша матричной конструкции программируется на выполнение определённой последовательности действий (от формирования товарных позиций в чеке до отсылки отчётной информации в «головной» компьютер). Суть любого программируемого устройства ввода — свести к минимуму количество нажатий кнопок или, проще говоря, закрепить за кнопкой как можно более длинный набор действий. Некоторые кнопки в процессе подготовки в работе программируемого периферийного устройства могут быть объединены в одну путём наложения специальной накладки. Соответствий между опредёленной клавишей и её закреплённым значением может быть несколько: всё зависит от возможного количества программируемых слоёв. После того, как набор действий прописан для каждой кнопки каждого слоя, сохранённая раскладка клавиатуры может быть использована для настройки всех остальных клавиатур сети, а также для последующей редактуры.

Защита от внешних неблагоприятных факторов 
В виду того, что программируемая клавиатура как часть POS-системы зачастую эксплуатируется в местах массового скопления людей, важной является устойчивость корпуса и кнопок к неблагоприятным внешним условиям (к попаданию пыли, влаги, мелких инородных частиц внутрь механизма; к возможному падению предметов на клавиатуру; к агрессивному нажатию клавиш).

Защита информации 
Пресечь несанкционированный доступ к программируемым клавиатурам возможно благодаря системам безопасности. Стандартный вариант — многопозиционный ключ доступа. В местах общественного питания контроль доступа к POS-системе ужесточается в виду того, что кассир (официант) не всё время находится возле автоматизированного рабочего места. Такой дополнительный элемент клавиатуры, как считыватель магнитных карт, решает проблему дополнительной идентификации пользователя, кроме того, позволяет проводить платежи в электронном виде.

Эргономичный инструмент автоматизации 
Программируемую клавиатуру называют эргономичным инструментом автоматизации, работа с которым позволяет существенно экономить время, значит, — повышать производительность (эффективность).

Производители программируемых клавиатур 
 «Diebold Nixdorf»
«Wincor Nixdorf»
«IBM»
«Fujitsu»
«Штрих-М»
 «POSUA»
 «Silkon»
 «NCR»
 «Posiflex Technology»
 «Partner Tech»

Ссылки 
 О программируемых клавиатурах (обзор)

Компьютерная периферия
Клавиатура
Вычислительная техника
POS